Glifo – grafema di base
 Glifo – ornamento architettonico formato da una scanalatura a sezione angolare o rotonda, come ad esempio nel Triglifo
 Glifo – scanalatura ricavata in una barra, disco o piastra che serve da guida ad un corsoio mobile ad essa accoppiato e che permette di ottenere velocità variabili in un cinematismo, come ad esempio nel glifo oscillante